Натуральне число 79
 79 рік до нашої ери
 79 рік нашої ери